Alijassa är ett släkte av spindlar. Alijassa ingår i familjen spökspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökspindlar
Alijassa